Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года (также Акватика-2019) — 18-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), проходивший в городе Кванджу (Республика Корея).

Выборы места проведения 
19 июля 2013 года на Генеральном конгрессе FINA в Барселоне местом проведения чемпионата был выбран город Кванджу (Республика Корея).

Календарь соревнования

Страны-участницы

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 18th FINA World Championships | fina.org — Official FINA website
 Чемпионат мира по водным видам спорта 2019  (корейский язык)

Июль 2019 года

2019
Чемпионаты мира в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Кванджу